Placostegus moerchii är en ringmaskart som beskrevs av McIntosh 1885. Placostegus moerchii ingår i släktet Placostegus och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
moerchii